I11 eller I 11 eller I-11 kan syfta på:

I 11 – en tidigare benämning på Kronobergs regemente åren 1816–1997.
I11 – ett namn på en företagsstad samt en handelsplats i Växjö.